Jméno a příjmení Pavel Dobeš má více nositelů:

 Pavel Dobeš (* 1949) – český kytarista a písničkář
 Pavel Dobeš (fotbalista) (* 1962) – český fotbalista
Pavel Dobeš (politik) (* 1982) – český ministr dopravy 2011–2012